Josh Angulo (* 12. Dezember 1974) ist ein US-amerikanisch-kap-verdischer Windsurfer. Er wurde 2003 und 2009 Weltmeister im Wave.

Biografie 
Angulo wuchs an der Nordküste von Oʻahu, einer der hawaiianischen Inseln, als Sohn des bekannten Surfboardshapers Ed Angulo auf. Er war der erste Windsurfer, der in Jaws windsurfte und nahm 1993 erstmals am Windsurf World Cup teil.

Nachdem er 2009 zum zweiten Mal in seiner Karriere Wave-Weltmeister wurde, beendete er seine Karriere in dieser Disziplin. Im Slalom trat er weiterhin an und auch bei einzelnen Wave-Events, insbesondere dem Aloha Classic nahm er in den folgenden Jahren teil.

Angulo gilt als bekennender Christ und lebt zeitweise in Portugal und in Kap Verde, wo er ein Windsurf-Center betreibt.

Erfolge

World-Cup-Wertungen

World-Cup-Siege 
Angulo errang seit dem Windsurf World Cup 2000 insgesamt 24 Podestplätze, davon zehn Siege:

Weitere Erfolge 
 US-amerikanischer Meister: Wave 1998

Weblinks 
 Website des Angulo Beach Clubs (englisch)
 Profil auf der Website der PWA (englisch)

Einzelnachweise 

Windsurfer (Vereinigte Staaten)
Windsurfer (Kap Verde)
Weltmeister (Windsurfen)
US-Amerikaner
Kapverdier
Mann
Geboren 1974